Le mot crossover est un terme anglais qui, employé comme substantif, se traduit selon le cas, par « traversée », « transition », « passerelle », « mélange », « croisement », « métissage », « hybride » (adjectif, il signifie littéralement « transversal »). Comme anglicisme, il peut avoir un équivalent en français.

Domaines d'utilisation 
 Audio  Un crossover est un filtre séparant des bandes de fréquences, soit pour des baffles, soit pour des traitements différenciés du signal audio.

 Automobile  Un crossover, (« véhicule multisegment », « multisegment » ou « véhicule métis ») est une variante automobile du SUV plus proche de la berline que de l'utilitaire.

 Biologie
 L'étude crossover est un protocole de recherche en médecine et en pharmacie.
 Le crossover en génétique, appelé aussi crossing-over ou enjambement, est un phénomène génétique qui a lieu lors de la méiose.

 Cinéma
Crossover est un film américain de Justin Lin (2000).
Crossover est un film américain de Preston A. Whitmore II (2006).

 Comics 
 Un crossover peut être un récit commun à plusieurs personnages publiés séparément par le même éditeur, par exemple . L'histoire peut se dérouler en alternance sur plusieurs numéros des comics de ces personnages, avec le début dans une série et la fin dans une autre. Le crossover peut aussi être un récit commun à au moins deux personnages appartenant à des éditeurs différents, par exemple La Ligue des gentlemen extraordinaires.
 The Crossovers est une série de comics de CrossGen.

 Électronique  En électronique, crossover désigne un type de circuit dit « pont ».

 Fiction
 Dans un univers de fiction, un crossover désigne une histoire impliquant plusieurs personnages possédant habituellement leur série propre.
 Les Crossovers dans Lost, les disparus sont les rencontres entre les personnages se situant avant l'intrigue principale.
 Un roman d'essai dit cross-over est un roman à deux auteurs, dont les personnages se croisent.
Finance

 Fonds crossover, fonds pré-IPO ou les gestionnaires entrent au capital des start-ups lors de la levée de fonds précédant l’introduction en bourse.
 Informatique  CrossOver est un logiciel commercial permettant de faire tourner des applications Windows sous Linux ou Mac OS X.

 Musique 
 Le sens général d'un crossover est le fait de passer d'une audience restreinte ou spécifique à un vaste public.
 Le crossover thrash est un genre musical mélangeant le punk rock et le thrash metal.

 Sport  Le cross-over est une variante du dribble en basket-ball.

 Transports  Un cross-over, ou communication croisée, est un terme ferroviaire désignant une jonction double entre deux voies parallèles au moyen de quatre aiguillages et une traversée oblique. Les cheminots français parlent de « bretelle double ».

 Jeu de rôle  Un cross-over est un terme de jeu de rôle désignant un monde imaginaire faisant cohabiter différentes périodes temporelles ou mondes imaginaires (exemples : la science-fiction et le médiéval-fantastique).

 Jeu vidéo  Le crossover est un jeu vidéo mélangeant des personnages issus d'univers différents (ou de licences différentes) (ex : Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Mario et Sonic aux Jeux olympiques, Kingdom Hearts - trois univers différents : Final Fantasy, Disney et The World Ends With You - Tekken X Street Fighter, Professeur Layton vs. Phoenix Wright: Ace Attorney ou Super Smash Bros. Brawl).

Références